Mackenziella är ett släkte av svampar. Mackenziella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mackenziella